Куран — многозначный термин:

Топонимы 
 Куран () — коммуна во Франции
 Куран () — деревня в гмине Посвентне (Белостокский повят, Подляское воеводство, Польша)
 Куран — местечко, Тес-Хемский кожуун, Тыва, Россия
 Куран — название области Дарваз на границе Таджикистана и Афганистана в средние века
 Куран-ва-Мунджан (Kuran wa Munjan) — один из 29 районов провинции Бадахшан в Афганистане

Фамилия 
 Куран, Аптулла (Aptullah Kuran, 1927—2002) — турецкий исследователь османской архитектуры, основатель университета Богазичи (Boğaziçi University), первый президент университета Robert College
 Куран, Морис (1865—1935) — французский историк.
 Куран, Пьер (Pierre Courant) — французский политик.
 Куран, Тимур (Timur Kuran, 1954-) — турецкий экономист, профессор в университете Дьюка (Duke University)
 Куран, Шарль (1896—1982) — швейцарский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр.

Другое 
 Куран — название Корана на арабском и некоторых других языках
 Куран — персонаж в трагедии Уильяма Шекспира Король Лир

См. также 
 Курень (значения)